Bumiharjo (Borobudur)
 Bumiharjo (Glenmore)
 Bumiharjo (Guntur)
 Bumiharjo (Keling)
 Bumiharjo (Kemalang)
 Bumiharjo (Klirong)
 Bumiharjo (Nguntoronadi)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing